Pandora может означать:
 Pandora — ювелирный дом, основанный в Копенгагене (Дания) в 1982 году.
 Pandora — интернет-радио, организованное в США в 2000-м году.
 Pandora — переносной компьютер, выпускаемый компанией Openpandora с 2010 года.
 Pandora — шведская популярная певица (настоящее имя — Аннели Магнуссон). Хиты певицы с танцевальной музыкой популярны с середины 1990-х годов.
 Pandora (группа) — российская кавер-группа.
 Pandoravirus — род крупнейших вирусов, открытый группой французских учёных в 2013 году.

См. также 
 
 Ящик Пандоры

Примечания